Энгес Бахен () — южноафриканский миссионер и евангелист шотландского происхождения, организатор служения «Шалом» в провинции Квазулу-Натал. История Энгеса Бахена послужила сюжетом для нескольких фильмов.

Биография 
Изначально занимался фермерством сперва в Замбии, однако был вынужден переехать затем в провинцию Квазулу-Натал, ЮАР, где со временем стал ревностным христианином. В 1980 он вместе с женой Джилл году организовали служение «Шалом», существующее до настоящее времени. В настоящее время Бахен занимается только евангелизационной деятельностью, а фермой управляет один из сыновей Энгеса. Помимо проповеднической деятельности служение включает сиротский приют на 25 человек и фермерскую школу, в которой учатся 200 человек. Помимо этого Энгес Бахен проводит ежегодную конференцию «Mighty Men Conference», которая в 2009 году собрала до 200 000 человек.

Публикации 
 Faith Like Potatoes: The Story of a Farmer Who Risked Everything for God. (ISBN 978-0825461118).
 The Booth: Finding quiet time in the presence of God. (ISBN 978-1432103521) by Angus Buchan.
 Revival
 The Seed Sower
 Jesus … a farmer … and miracles
 Is Jesus Enough?
 Hard-core Christianity
 Passing the Baton
 A Farmer’s Year
 A Mustard Seed
 Fathers and Sons
 A People Saturated with God
 Grassroots Volume 1
 Come of Age — The Road to Spiritual Maturity, 2010, ISBN 978-0-85721-0210

Фильмы об Энгесе Бахене 
 Faith Like Potatoes (2006). (художественный)
 Angus Buchan’s Ordinary People (2012). (художественный)
 Angus Buchan Documentary. (документальный)

Примечания 

Протестантские миссионеры
Религиозные деятели ЮАР